

Населені пункти та їхні частини

 Кузня — село в гміні Ястшомб Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Кузня — село в гміні Хоч Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Кузня — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Кузня — частина села Костковиці в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Примітки